Sabirabad bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Sabirabad (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Sabirabad (Rayon)